Een verkeersweg:
 N30 (België)
 N30a (België)
 N30b (België)
 N30y (België)
 N30z (België)
 N30 (Frankrijk)
 N30 (Ierland)
 N30 (Zwitserland)
 CR119 (Luxemburg), deels onderdeel van voormalige N30 in Luxemburg